Кусень — українське прізвище.

 Кусень Богдан Семенович ( 1939) — український громадський діяч, літератор.
 Кусень Михайло Павлович ( 1938) — радянський футбольний суддя і функціонер, український футбольний функціонер.

Українські прізвища